Batata

Pessoas
 Batata (futebolista)
 Bruno Batata
 Nílton Batata
 Roberto Batata

Outros
 Batata da perna
 Peixe-batata

Desambiguações de antropônimos